Mukis királyság az ókori Észak-Szíriában, Alalah központtal az i. e. 16. századtól az i. e. 14. századig fennálló állam. Előtte és utána is hettita fennhatóság alatt állt, közben azonban legtöbbször Mitanni vagy Egyiptom gyakorolt fennhatóságot felette. Megszűnése hettita hódítás következménye volt.

Mukis a Hettita Birodalom bukása után, a tengeri népek invázióját és az arameus vándorlást követően az Alalah–Ugariti újhettita királyság néven élt tovább.

Családfa 
Színkód:

Források 
 Kingdoms of Syria

Ókori szíriai uralkodók listái
Mitanni
Hettita vazallus uralkodók